Schirschow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Schirschow (* 1972),  russischer Säbelfechter
 Anatoli Illarionowitsch Schirschow (1921–1981), sowjetischer Mathematiker
 Pjotr Petrowitsch Schirschow (1905–1953), sowjetischer Wissenschaftler und Politiker

Siehe auch:
 Mount Shirshov, Berg im Enderbyland, Antarktika